Pseudocalotes austeniana — вид ящірок з родини агамових (Agamidae).

Назва 
Вид названо на честь британського геолога і топографа Генрі Годвіна-Остіна (1834—1923), що працював у Гімалаях.

Поширення 
Вид поширений на сході Гімалаїв — в індійських штатах Ассам та Аруначал-Прадеш і у Бутані. Тривалий час вид був відомий лише за голотипом, але був знову відкритий у 2006 році в заповіднику дикої природи Орлине гніздо в Аруначал-Прадеші.

Опис 
Тіло завдовжки 9 см. Ящірка має дуже довгий хвіст, завдовжки до 23 см.

Примітки

Посилання 
 Das A, Das I (2007). «Rediscovery of Mictopholis austeniana (Annandale, 1908) (Squamata: Agamidae)». Current Herpetology 26 (1): 45–47.
 Smith MA (1935). The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Reptilia and Amphibia. Vol. II.—Sauria. London: Secretary of State for India in Council. (Taylor and Francis, printers). xiii + 440 pp. + Plate I + 2 maps. (Mictopholis, new genus, p. 149; Mictopholis austeniana, new combination, p. 165, Figure 50).

Тварини, описані 1908
Агамові
Плазуни Індії
Плазуни Бутану